Areta – imię żeńskie
 Aretha – album muzyczny Arethy Franklin z 1961 roku
 Aretha – album muzyczny Arethy Franklin z 1980 roku
 Aretha – album muzyczny Arethy Franklin z 1986 roku